Lindenhurst ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lindenhurst (Illinois)
 Lindenhurst (New York)

Siehe auch:

 Lyndhurst